Torneo Clausura 2004 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2004 en Argentina.
 Torneo Clausura 2004 en Chile.
 Torneo Clausura 2004 en Colombia.
 Torneo Clausura 2004 en México.
 Torneo Clausura 2004 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2004 en Perú.

Véase también
 Torneo Apertura 2004,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2003,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2005,  desambiguación.